Blindtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blindtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Blindtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn